

Personen 
 Marc Scheers (1963-2004), Belgisch scenarist en televisieproducent
 Willy Scheers (1947), Belgisch wielrenner
 Wim Scheers (1928 - 2016), Medestichter van Rugby Vlaanderen

Zie ook 
 Scheer (doorverwijspagina)